Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі Андреа Джегер з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Андреа Джегер (фінал)
  Трейсі Остін (півфінал)
  Пем Шрайвер (півфінал)
  Міма Яушовець (1-ше коло)
  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
  Сільвія Ганіка (2-ге коло)
  Беттіна Бюнге (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1983 Virginia Slims of Chicago Draw

1983
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983
Спортивні події 1983